Васи́лий Семёнович: Василий Семёнович (1336—1337) — умерший младенцем сын Семёна Гордого.
 Василий Семёнович (ок. 1425 1495) — князь Пинский.
 Василий Семёнович (ум. ок. 1517/1518) — последний князь князь Стародубский (Северской земли).